Дзюдо на XXVI Летних Олимпийских играх

Медалисты

Женщины

Мужчины

Страны 

Венгрия и Россия по два раза занимали 5-6 места (3 очка); Алжир, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Израиль, Румыния, Турция и Украина по разу занимали 5-6 места (1,5 очка).

Результаты

Женщины. 48 кг

52 кг

56 кг

61 кг

66 кг

72 кг

св. 72 кг

Мужчины. 60 кг

65 кг

71 кг

78 кг

86 кг

95 кг

св. 95 кг

Ссылки 
 Результаты на сайте Олимпийского Комитета 
 Видео соревнований Олимпиады по дзюдо 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в США